Этни́ческая му́зыка (этника, этно-музыка; музыка народов мира, национальная музыка; ) — 
направление современной музыки, объединяющее традиционную народную и  популярную музыку, использующую элементы народной (фолк-музыку). Считается аналогом известного английского термина «» (музыка мира). Не стоит путать с национальной музыкой, под которой подразумеваются как музыкальный фольклор, так и музыка, написанная в духе нации и приобретшая в ней популярность: популярная, духовная, академическая музыка, традиционная музыка театров и церемоний, городской музыкальный фольклор.

Это музыка, адаптированная под североамериканские и европейские стандарты коммерческой звукозаписи, а также современная «западная» музыка с широким использованием заимствованных из традиционной народной музыки (различных культур мира) и классической музыки неевропейских традиций звукорядов, инструментов, манер исполнения и т. п.  Распространено семплирование народных инструментов и пения.

Терминология 
Английский термин «» (музыка мира) относится ко всей музыке, берущей начало вне сферы культурных влияний Западной Европы и Северной Америки.  можно определить как «местная музыка извне» или «чья-то ещё местная музыка».

Термин получил распространение в 1980-х годах как название раздела классификации таких явлений в музыкальной индустрии. В эту категорию попадает:
 традиционная народная музыка;
 фолк-музыка — современная популярная музыка с выраженными элементами этнической музыки (например, кельтская музыка, афро-кубинская музыка, регги).

Принятый в русском языке термин «этническая музыка» является компромиссным: термин «world music» звучит в переводе непонятно. Поэтому был взят термин «ethnic music», в английском языке исторически описывающий линейку музыкальной продукции, ).

История

Классическая музыка 
Обращение западной цивилизации к экзотическим для неё традициям народной музыки и музыки других цивилизаций уверенно прослеживается начиная с музыки барокко. Существует множество музыкальных произведений на стыке этнической и классической музыки. При этом следует отметить композитора Антонина Дворжака, написавшего «Славянские танцы» под влиянием народной музыки народов Центральной Европы и «Симфонию № 9» («Из нового света») под влиянием народной музыки негров и аборигенов Северной Америки.

На классической, а позднее джазовой сцене XX века музыкальная архаика утверждается как самостоятельное направление в виде неофольклоризма. «Танец семи покрывал» из оперы Р. Штрауса «Саломея» называют одним из первых и самых ярких образцов авторской эстетизации фольклора. В 1913 году Игорь Стравинский поэтизировал язычество в балете «Весна священная», который явился своеобразным манифестом неофольклоризма. Его влияние заметно сказалось на произведениях Сергея Прокофьева, Родиона Щедрина и других в России, а за рубежом — Бартока и Кодая в Венгрии, Мартину в Чехии, де Фалья в Испании, Вила-Лобоса в Бразилии, Чавеса в Мексике и многих других.

XX век 
Большое влияние этническая музыка (особенно музыка Востока) оказала на таких американских композиторов XX века, как Генри Коуэлла, Джона Кейджа, Лу Харрисонa и Аланa Хованессa.

В 1960-х годах многие рок-музыканты прибегали к средствам традиционной музыки Востока. Например, в музыке The Beatles появились индийские элементы, а участников группы учил играть на ситаре известнейший индийский музыкант Рави Шанкар.

В ту же эпоху широкую популярность приобрел относимый в англоязычной культуре к «мировой музыке» стиль регги, берущий начало в духовной музыке Ямайки, и его крупнейший исполнитель Боб Марли.

В 1980-х годах на Западе произошёл очередной всплеск интереса к этнике. С одной стороны — западные музыканты искали новых влияний и открывали для себя народную музыку, с другой стороны — этническая музыка была перспективной с точки зрения маркетинга и музыкальной индустрии. Тогда появились радиопередачи («World of Music» на радиостанции «Voice of America», «D.N.A: DestiNation Africa» на «BBC Radio 1Xtra», шоу Andy Kershaw на «BBC Radio 3», и прочие); фестивали (WOMAD), 
лейблы («Real World» Питера Гэбриела, основанный в 1988, «Piranha Music», World Music Network, «Luaka Bop» Дэвида Бирна), специализирующиеся на этнической музыке. 
В России также есть немало лейблов, специализирующихся на World Music и этнике: Sketis Music, Dom Records, Dolina Bortanga и другие (в связи с общим упадком индустрии физических носителей из реально действующих российских world music лейблов можно выделить только Sketis Music).

Произошло её пересечение с такими стилями, как 
рок-музыка (некоторые работы Питера Гэбриела и Роберта Планта, «Рада и Терновник», Ят-ха), 
поп-музыка (например: т. н. latin pop, Шакира), электронная музыка (этно-электроника: «Волга», Theodor Bastard, Токэ-Ча, Deep Forest, Yarga Sound System, «Иван Купала»), Ят-ха, State of Bengal). 
Несколько обособленно на этом фоне стоит московская лаборатория звука — «Руда Нави», хотя её творчество в большей степени относится к экспериментальному эмбиенту (Trip Ambient); многие треки проекта являются примерами этно эмбиента с северными и индейскими корнями.

Особо стоит отметить армянского дудукиста Дживана Гаспаряна, который записал саундтреки к нескольким голливудским кинофильмам.
Нельзя также не упомянуть шамана Западная Тывы Николая Ооржака, исполняющего традиционную музыку своего народа, в том числе горловое пение.

В России за последние годы жанр этнической и world музыки становится все более и более популярным. Яркими образами российской world music сцены стали такие группы и музыканты как «Рада и Терновник», «Мельница», Инна Желанная, Заман, Theodor Bastard, ТЛ «Руда Нави», «Ва-Та-Га», Намгар, «Волга», Вороново Крыло, «ВеданЪ КолодЪ», «Волков Трио», Сергей Старостин, Булат Гафаров, Виктор Савенко, Иван Смирнов, Степанида Борисова (Якутия), Yarga Sound System, Нино Катамадзе, Пелагея, Барабаны АШЕ, Godlav, Fudjin-HAO.

Народные ансамбли 
Проникновением этнических мотивов в жанровую музыку (классику, рок, джаз) присутствие музыкального фольклора на профессиональной сцене не ограничилось. По сей день важную роль здесь играют академические народные коллективы, хоры и оркестры, а также индивидуальные исполнители народной музыки и песен. Старейший, исполняющий славянский фольклор, коллектив — Кубанский казачий хор образован ещё в 1811 году. Во второй половине XIX века появился «Первый Великорусский оркестр балалаечников В. В. Андреева», который представлял Россию на Всемирной выставке 1900 года в Париже, где выступил в Елисейском дворце. Благодаря изобретению звукозаписи, на рубеже столетий в концертной жизни Москвы заметным событием становится деятельность Музыкально-этнографической комиссии. С ней связаны выступления олонецких сказителей Ивана Трофимовича Рябинина из знаменитой династии Рябининых и Ирины Андреевны Федосовой.

Среди музыкантов двадцатого столетия наиболее видное место занимают хор Пятницкого (образован в 1911 году) и его прославленная воспитанница Людмила Георгиевна Зыкина. 
В 1977 году Людмила Зыкина создаёт ансамбль «Россия». 
Широкое признание у знатоков в России и за её пределами получают Оркестр народных инструментов России им. Н. П. Осипова (образован в 1919 году) и Оркестр русских народных инструментов Всесоюзного радиокомитета, созданный в 1945 году Петром Алексеевым. 
Из недавно созданных можно выделить ансамбль театра танца «Казаки России», который выступал уже дважды перед английской королевой Елизаветой II.

Инструменты 

Инструменты этнической музыки: ситар, диджериду, калимба, варган, тар, кеманча, саз, зурна, доол, бубен, кото, перкуссия и другие.

Этнический вокал: горловое пение, русское народное пение, йодль, мугам, мейхана и другие.

 В русской этнической музыке (фольклоре) традиционные инструменты: гусли, гудок, жалейка, свирель, рожок и другие.

См. также 

 Национальная музыка
 Народная песня
 Неофольклоризм
 Народная музыка славян
 Фолк-музыка

Примечания

Литература 
 Гороховик Е. Этномузыкология сегодня и завтра: изучение музыкальных культур мира  // Научные труды Белорусской государственной академии музыки. Выпуск 23  — Белорусская государственная академия музыки, 2010
 Тимошенко А. Этническая музыка и композитор: об исканиях Богдана Луканюка  // Х Конференція дослідників народної музики червоноруських (Галицько-Володимирських) та суміжних земель . Львов, 21—23 апреля 2017 г.
 
 Национальная музыка  // Чудинов А. Н. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. 1910

Ссылки 
 Этническая музыка // ﻿Энциклопедия музыкальных жанров
 Колоритные ритмы этнической музыки разных стран  (ethnoboho.ru)
 Что такое этническая музыка  (chris-rea.ru)
 Этническая музыка и ее особенности  (/melma.ru)